«Народжені перемагати» — книга С. Мартинюка
 «Народжені перемагати» — фільм за участю актриси Пріянка Чопра

Див. також 
 Народжений перемагати